Eliane Jung-Fliegans est une psychologue clinicienne et auteure française. Elle est issue de la psychologie jungienne, mieux nommée psychologie analytique.

Elle est membre du bureau de l’Association Européenne de Thérapeutes psycho-corporels et Relationnels (AETPR), membre de la commission du CEP de la FF2P, où elle représente l’EABP (Association européenne de psychothérapie psycho-corporelle). 

Elle est membre du Forum de l’EABP et elle a aussi la fonction de présidente de l’International Council of PsychoCorporal Integration Trainers (ICPIT).

Écrits 
Ses écrits en psychologie s'intéressent aux problématiques féminines, influencés par Carl Gustav Jung. Cette auteure s'interroge sur les dépassements possibles de la guerre des sexes et invite les femmes à découvrir leur masculinité, leur force intérieure mais aussi leur violence intérieure afin de faire de ces forces, des alliés dans leur quotidien.

Ces écrits-là font se situer dans un nouveau courant du féminisme contemporain, où, si la cause est bien celle de l'émancipation des femmes, il s'agit qu'elles se connaissent pour de vrai et entièrement, et qu'elles assument les différentes facettes de leur psyché, car  est finalement peut être bien leur meilleur allié.
 
Ce positionnement est proche de l'auteur féministe, Clarissa Pinkola Estés qui est à l'origine de la création du concept de femme sauvage. Invitant les femmes à découvrir cet aspect d'elle-même.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Eliane Jung-Fliegans, Violence au féminin et sexualité, Édition AETPR, 1999.

Articles connexes 
Animus
Violence féminine
Femme sauvage 
Clarissa Pinkola Estés

Liens externes 
 Identité professionnelle
 Reproduction partielle de l'ouvrage central

Développement personnel
Féministe française du XXe siècle
Psychologue jungien
Spiritualité autres
Psychologue français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)